«Personality» — другий альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 1997 року.

Список композицій 

 «Budi tu»
 «Daleko od tebe»
 «I'm so excited»
 «Pusti me da živim»
 «Ako odeš ti»
 «Ja za ljubav neću moliti»
 «Bolja od najbolje»
 «Ako pogledaš u mene»
 «Trebam te»
 «Ostani»
 "Ja za ljubav neću moliti# (remiks)
 «I'm so excited» (remiks)
 «Ako odeš ti» (instrumental)

Посилання 
 Альбом на сайті Diskografija.com 

Альбоми Ніни Бадрич